Alexander Monro III. (* 5. November 1773 in Edinburgh; † 10. März 1859) war ein schottischer Anatom.

Monro folgte seinem Vater Alexander Monro II. (1733–1817) und Großvater Alexander Monro I. (1697–1767) als Professor für Anatomie an der University of Edinburgh. 1798 wurde er zum Mitglied (Fellow) der Royal Society of Edinburgh gewählt.

Werke 
 Observations on crural hernia. To which is prefixed an account of the other varieties of hernia. Edinburgh 1803.
 The morbid anatomy of the human gullet, stomach and intestines. Edinburgh 1811.
 Outlines of the anatomy of the human body, in its sound and diseases state. Edinburgh 1813.
 Observations on the thoracic duct. Edinburgh 1814.
 Observations on the different kinds of small pox. Edinburgh 1818.
 The morbid anatomy of the brain. Volume I: Hydrocephalus. 1827.
 The anatomy of the brain, with some observations on its functions. 1831.
 The anatomy of the urinary bladder and perinaeum of the male. Edinburgh 1842.

Weblinks 

 www.whonamedit.com

Einzelnachweise 

Anatom
Mediziner (19. Jahrhundert)
Mitglied der Royal Society of Edinburgh
Brite
Schotte
Geboren 1773
Gestorben 1859
Mann